Lagunitas bezeichnet die folgenden geographischen Orte:

 Lagunitas (Alalay), Ortschaft im Municipio Alalay, Bolivien
 Lagunitas-Forest Knolls, Ortschaft im Bundesstaat Kalifornien, USA
 Lagunitas Brewery, Brauerei in Lagunitas im Bundesstaat Kalifornien, USA